Rigidoporus microporus — гриб рода Rigidoporus, фитопатоген. Вызывает заболевание корней растений (гнилостное заболевание корней, или белое корневое гниение) Повреждает тропические плантации, в особенности каучукового дерева, какао, чайные и фруктовые сады.

Синонимы 
Boletus microporus Sw., (1806)
Coriolus hondurensis Murrill, (1907)
Coriolus limitatus (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, (1907)
Fomes auberianus (Mont.) Murrill, (1905)
Fomes auriformis (Mont.) Sacc., (1885)
Fomes lignosus (Klotzsch) Bres., (1912)
Fomes microporus (Sw.) Fr., (1885)
Fomes semitostus (Berk.) Cooke, (1885)
Fomes sepiater (Cooke) Cooke, (1885)
Fomitopsis semitosta (Berk.) Ryvarden, (1972)
Leptoporus armatus Pat., (1915)
Leptoporus bakeri Pat., (1915)
Leptoporus concrescens (Mont.) Pat.,(1903)
Leptoporus contractus (Berk.) Pat., (1900)
Leptoporus evolutus (Berk. & M.A. Curtis) Pat., (1903)
Leptoporus lignosus (Klotzsch) R. Heim, (1934)
Microporus concrescens (Mont.) Kuntze, (1898)
Microporus petalodes (Berk.) Kuntze, (1898)
Microporus unguiformis (Lév.) Kuntze, (1898)
Oxyporus auberianus (Mont.) Kreisel, (1971)
Oxyporus lignosus (Klotzsch) A. Roy & A.B. De, (1998)
Polyporus armatus (Pat.) Sacc. & Trotter, (1925)
Polyporus auberianus Mont., (1842)
Polyporus auriformis Mont., (1854)
Polyporus bakeri (Pat.) Sacc. & Trotter, (1925)
Polyporus concrescens Mont., (1835)
Polyporus contractus Berk., (1847)
Polyporus evolutus Berk. & M.A. Curtis, (1868)
Polyporus lignosus Klotzsch, (1833)
Polyporus microporus (Sw.) Fr., (1821)
Polyporus minutodurus Lloyd, (1922)
Polyporus petalodes Berk., (1856)
Polyporus phlebeius Berk., (1855)
Polyporus semitostus Berk., (1854)
Polyporus sepiater Cooke, (1881)
Polyporus unguiformis Lév., (1846)
Polystictus concrescens (Mont.) Cooke, (1886)
Polystictus hondurensis (Murrill) Sacc. & Trotter, (1912)
Polystictus petalodes (Berk.) Cooke, (1886)
Polystictus unguiformis (Lév.) Cooke, (1886)
Rigidoporus concrescens (Mont.) Rajchenb., (1992)
Rigidoporus evolutus (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, (1907)
Rigidoporus lignosus (Klotzsch) Imazeki, (1952)
Scindalma auriforme (Mont.) Kuntze, (1898)
Scindalma microporum (Sw.) Kuntze, (1898)
Scindalma semitostum (Berk.) Kuntze, (1898)
Scindalma sepiatrum (Cooke) Kuntze, (1898)
Trametes evolutus (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, (1907)
Trametes limitata Berk. & M.A. Curtis, (1872)
Trametes semitosta (Berk.) Corner, (1989)
Ungulina auberiana (Mont.) Pat., (1900)
Ungulina contracta (Berk.) Pat., (1900)
Ungulina semitosta (Berk.) Pat., (1900)

Примечания

Ссылки 
 Index Fungorum
 USDA ARS Fungal Database
 Фотография Rigidoporus microporus (Fr.) Overeem (Пуэрто-Рико)

Мерипиловые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum